Un protocole léger en réseau informatique est un protocole de communication caractérisé par une complexité relativement faible (mais permettant l'accès à des métadonnées volumineuses) lors de la transmission des données fonctionnelles (exemple LDAP) :

Notes et références

Voir aussi 
 Protocole léger d'accès à un répertoire (LDAP)
 Protocole léger d'authentification extensible 
 Protocole léger de présentation 
 Protocole d'adaptation de contenu Internet 
 Protocole simplifié de contrôle d'appel 
 OpenLDAP

Protocole réseau
Pages avec des traductions non relues